Le Stavanger Museum est un musée d'histoire naturelle et culturelle construit en 1877 et situé à Stavanger, en Norvège. La collection du musée est répartie en sept départements : le Musée d'Histoire Naturelle, le Musée Maritime, le Musée des Enfants, le Musée de l'Impression, le Musée de l'École, le Musée d'Art, et le Musée de Mise en Conserve.

Histoire 
Le Musée de Stavanger (ou Stavanger Museum) a été fondé en 1877 et a été d'abord situé dans une petite maison en bois à Gamle Stavanger. Le musée a obtenu son propre bâtiment, Muségata 3, en 1893, conçu par l'architecte Hartvig Sverdrup Eckhoff. La construction a été prolongée en 1930 et de nouveau en 1964. Une restauration majeure et une amélioration technique ont été exécutées en 1995. Ledaal, le pavillon d'été de la famille Kielland, construit par Gabriel Schanche Kielland, a été acheté par le Musée de  Stavanger en 1936 et ouvert comme une résidence royale en 1949.

Le département archéologique a été divisé en 1975, comme la nouvelle institution Arkeologisk museum  i Stavanger.

Les collections culturelles du musée incluent la résidence royale Ledaal de puis environ 1800, et la villa Breidablikk, située à Eiganes, à Stavanger. La villa Breidablikk est un hôtel particulier bien préservé qui a été construit entre 1881 et 1882 pour le marchand et armateur Lars Berentsen. Elle a été conçue par l'architecte Henrik Nissen. Le département incorpore aussi le Der Kombinerede Indretning, une collection d'antécédents médicaux locaux établie en 1989, et qui fait partie du Musée Stavanger de 2006. Un annuaire est publié annuellement depuis 1890.

Musée d'Histoire Naturelle 
Le Musée d'Histoire Naturelle de Stavanger était autrefois le Département de Zoologie du Musée Stavanger. Le département de zoologie était le centre du bâtiment géneral du musée en 1877 et avait pour but de rassembler la faune locale et aussi des mammifères "exotiques" et des oiseaux donnés par des marins et des voyageurs. Depuis 1918, le musée s'est spécialisé dans la recherche ornithologique. Une station ornithologique a été établie à Klepp en 1937, et est utilisée par le musée.

Musée Maritime 
Le Musée Maritime a été construit en 1926 et est inclus comme un département du Stavanger Museum uniquement à partir de 1979. Jusqu'en 1984, les expositions se trouvaient au bâtiment principal du Stavanger Museum et ont été déplacées aux emplacements historiques au port de Stavanger en 1985. Les bâtiments datent de la période allant de 1770 à 1840. L'exposition montre le développement de la navigation et de l'industrie de pêche pendant les 200 dernières années. Le musée possède et opère deux vieux voiliers, le Anna af Sand, datant de 1848, et le Wyvern, datant de 1896.

Musée des Enfants 
Le Musée norvégien de enfants (Norsk Barnemuseum) a ouvert en tant que fondation privée. Il est devenu public le . Le musée est situé dans le Centre Culturel de Stavanger, à Arneageren. Ce n'est qu'en 2007 qu'il se joint au Musée de Stavanger.

Musée de l'Imprimerie  
Le musée norvégien de l'imprimerie (Norsk Grafisk Museum) a été construit en 1991, mais n'a été inclus dans le Musée de Stavanger uniquement en 2006. Stavanger était toujours un centre de majeur dans l'imprimerie norvégienne. Le musée est situé dans Bjergsted, à Stavanger et est logé dans un vieux stock de mise en conserve et est logé datant de 1913. Les locaux sont rénovés et reconstitués comme les originaux. Le Musée norvégien de l'impression a officiellement ouvert le .

Musée de l'École 
Le Musée de l'école (Stavanger skolemuseum) était autrefois le Vestlandske Skolemuseum. Il est situé dans une école des années 1920 dans Hillevåg. Le musée, qui a ouvert en 1925 (mais qui a rejoint le Musée de Stavanger uniquement en 2008), couvre l'histoire de l'école dans le Rogaland. Il y a un programme d'études avec le jeu de rôle autour de l'environnement historique de l'école.

Musée de l'Art 
Le Musée d'art de Stavanger (Stavanger kunstmuseum) était autrefois le Musée d'art de Rogaland. Il est situé sur le côté ouest du lac à Tjensvoll (Stavanger) et a ouvert ses portes en 1991. Le musée a une vaste collection de plus de deux mille œuvres d'art norvégien et international des années 1800 jusqu'à présent. Les œuvres de Lars Hertervig constituent une grande partie, avec plus de 70 aquarelles et peintures à l'huile. D'autres artistes norvégiens des années 1800 et 1900 sont représentés dans le musée, comme Kitty Kielland, Edvard Munch, Christian Krohg, Eilif Peterssen, Knut Baade, Olaf Lange, Carl Sundt-Hansen ou encore Harriet Backer.

Musée de la Conserverie 
Le Musée norvégien de mise en conserve (Norsk Hermetikkmuseum) a été construit en 1975. Il est situé dans une fabrique de conserves préservée à Gamle Stavanger. Les parties les plus vieilles du bâtiment datent de 1841 ; la production et la mise en conserve s'est effectuée à partir de 1916 jusqu'au milieu de années 1950. Les expositions montrent des machines, des outils, des photographies, des étiquettes et la publicité pour l'industrie de mise en conserve.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Wyvern (1897) : ketch aurique norvégien du musée maritime.

Musée en Norvège
Stavanger